Feitzinger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eva Feitzinger, österreichische Verlegerin und Produzentin 
 Gerhard Feitzinger (* 1960), österreichischer Geologe und Autor 
 Johannes Feitzinger (* 1939), deutscher Astrophysiker
 Paul Feitzinger, US-amerikanischer Percussionist, Komponist und Schauspieler 
 Robert Feitzinger, österreichischer Redakteur und Filmproduzent 

Siehe auch:
 Feitzing